Moncontour kan syfta på:
 Moncontour, Côtes-d'Armor
 Moncontour, Vienne